Copa de les Nacions de bàsquet masculí
 Copa de les Nacions de bàsquet femení